Дми́трий И́горевич Аки́шин () — российский хоккеист, защитник, воспитанник хоккейной школы челябинского «Трактора».

Карьера 
Хоккеем начал заниматься с самого детства в спортивной школе челябинского «Трактора».

В 2009 году подписал первый профессиональный контракт с родным клубом и стал выступать в МХЛ за фарм-клуб «Трактора» — «Белые Медведи».

В 2010 году перешёл в систему клуба МХЛ «Белые Тигры», проведя в составе оренбуржцев половину сезона, после чего, права на хоккеиста выкупило московское «Динамо». Остаток сезона, Дмитрий доигрывал в составе «ХК Шериф».

С 2011 года стал выступать за новую молодёжную команду «динамовцев» — ХК МВД.

В сезоне 2012/13 начал привлекаться к тренировкам с основной командой, попутно и стабильно выступая в составе ХК МВД, а также аффилированного московскому «Динамо» клубу — балашихинского «Динамо». Впервые попал в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги, 2 ноября 2012 года, против московского «Спартака», проведя на площадке порядка 6 смен. Всего за сезон провёл 4 матча за основную команду.

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Белые тигры»
Игроки МХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Тамбов»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Арлан»